Čtyřhra juniorů ve Wimbledonu 2022 probíhala v první polovině července 2022. Do deblové soutěže londýnského grandslamu hraného na trávě All England Clubu nastoupilo třicet dva párů. Obhájcem titulu byl
litevsko-španělský pár Edas Butvilas a Alejandro Manzanera Pertusa, jehož členové nestartovali společně. Manzanera Pertusa již nebyl věkově způsobilý k účasti v juniorském tenise. Butvilas vytvořil nejvýše nasazenou dvojici s chorvatským šampionem londýnské dvouhry Milim Poljičakem. Ve úvodní sadě čtvrtfinále však soupeřům skrečovali. 

Ročník se zákazem účasti ruských a běloruských tenistů a bez přidělení žebříčkových bodů vyhráli nenasazení Američané Sebastian Gorzny a Alex Michelsen. Ve finále zdolali francouzské turnajové pětky, 16letého Gabriela Debrua a o dva roky staršího Paula Inchauspého, ve dvou setech 7–6 a 6–3. Osmnáctiletý Gorzny i o rok mladší Michelsen získali první grandslamové trofeje. Michelsen si zahrál již deblové finále na lednovém Australian Open 2022.

Nasazení párů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2022
Čtyřhra juniorů